Eminence kan syfta på:

 Eminence (yacht) – en av fyra superyachter av samma modell tillverkade av Abeking & Rasmussen
 Eminence, Kentucky – en ort i Henry County, Kentucky
 Eminence, Missouri – administrativ huvudort i Shannon County i Missouri